Marquay est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Marquay (Dordogne) est une commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Marquay (Pas-de-Calais) est une commune française  du département du Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France.

Patronyme 

 Nathalie Marquay, comédienne et animatrice de télévision.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France